Franciaország
Saint-Eustache, település Haute-Savoie megyében

 Kanada
Saint-Eustache, város Quebec tartományban